Ženská dvouhra Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2022 probíhala v druhé polovině května 2022. Do singlové soutěže rabatského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu z roku 2019, kdy se turnaj konal naposledy, byla čtvrtá hráčka světa, Řekyně Maria Sakkariová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala nenasazená Italka Martina Trevisanová, jež ve finále zdolala taktéž nenasazenou Američanku Claire Liuovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. Jednalo se o duel finálových debutantek. Na okruhu WTA Tour si tak 28letá světová pětaosmdesátka připsala premiérové turnajové vítězství. V probíhající sezóně se po Potapovové v Istanbulu stala druhou šampionkou, která vybojovala první kariérní trofej a na Morocco Open čtvrtou italskou vítězkou. Ve finále ukončila osmizápasovou neporazitelnost Liuové z pařížského Trophee Lagardère v sérii WTA 125K. Američance patřila devadesátá druhá příčka žebříčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2022
WTA Tour 2022